Kanine Records — независимый звукозаписывающий лейбл в США. Базируется в районе Уильямсберг в городе Бруклин штата Нью-Йорк. Основан в конце 2002 года Лео и Кей Канин. Среди артистов: Grizzly Bear, Chairlift и Surfer Blood. Известные релизы: альбомы The Natural (Кип Берман из The Pains Of Being Pure At Heart), Pearl Charles, Hoorsees, Lucid Express и VEPS.

Музыканты лейбла

Нынешнее 
 Agent blå
 Blushing
 Braids
 Chairlift
 Eternal Summers
 Fear of Men
 Garden Centre
 Grizzly Bear
 Hockey Dad
 Honey Cutt
 Honey Lung
 Hoorsees
 Living Hour
 Lucid Express
 Nicole Yun
 Pearl Charles
 Pinact
 Splashh
 Skywave
 Surfer Blood
 Tallies
 The Blow
 The Depreciation Guild
 The Natvral
 Veps
 Weaves
 Young Prisms
 Weeping Icon

Former artistsБышие 
 Blind Man’s Colour
 Beach Day
 Beverly
 Bleeding Rainbow
 Dinowalrus
 Dream Diary
 Drink Up Buttercup
 Expert Alterations
 Flowers
 Four Volts
 Grooms
 Holy Hail
 The iOs
 The Izzys
 Jean on Jean
 Leave The Planet
 Mixel Pixel
 Mommy and Daddy
 Northern State
 Oxford Collapse
 Pepper Rabbit
 Princeton
 Professor Murder
 Rockethouse
 September Girls
 Shock Cinema
 The Flesh
 Valleys
 Viernes
 ZAZA

Примечания

Ссылки 
 

Лейблы альтернативного рока
Лейблы звукозаписи, основанные в 2002 году
Инди-лейблы США